

Sciences et techniques

Astronomie 
 L'apogée d'un satellite de la Terre (naturel ou artificiel) est le point de son orbite (qui est elliptique) le plus éloigné du centre de la Terre.

Culture et société 
 Au sens figuré et dans le langage courant, l'apogée d'un empire, de la gloire, de la gastronomie, est le degré le plus haut qui puisse être atteint, et qui précède implicitement son déclin.

Édition 
 Les éditions Apogée sont une maison d'édition créée en 1991 à Rennes.

Éducation 
 Apogée est le nom d'un logiciel développé par l'Agence de mutualisation des universités et des établissements (AMUÉ) destiné à la gestion des inscriptions et des dossiers des étudiants dans les universités françaises.

Jeux vidéo 
 Apogee Software est une entreprise de jeux vidéo.

Musique 
 L'Apogée est un album de la Sexion D'Assaut paru en 2012.

Urbanisme 
 La tour Apogée est un projet avorté de gratte-ciel pour le  de Paris.
 L'Apogée, un hôtel de Courchevel appartenant à Xavier Niel.